Сарабский — фамилия. Известные носители:
 
 Сарабский, Гусейнкули (1879—1945) — азербайджанский оперный певец (тенор), композитор, драматург, актёр театра, режиссёр-постановщик, музыкант.
 Сарабский, Исфар (род. 1989) — азербайджанский джазовый пианист.